Polystoma är ett släkte av plattmaskar. Polystoma ingår i familjen Polystomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Polystoma